A USS Michigan jelentheti a következőket.

 USS Michigan (1843): egy 1843-as hadihajó
 USS Michigan (BB-27): egy Dél-Carolina-osztályú csatahajó
 USS Michigan (SSGN-727): egy Ohio-osztályú tengeralattjáró